Tears in Heaven (En Chino:海上繁花; Hai Shang Bang Hua, también conocida cómo "Variety Flowers At Seaside") en España, Lágrimas en el Cielo, en México, Lágrimas en el Paraíso es una serie dramática de televisión china basada en el novela escrita por Fei Wo Si Cun y dirigido por Hua Qing.Está protagonizada por Shawn Dou, Li Qin, Leon Zhang, Ai Ru, Sheng Ziming, Wang Rui Zi, Li Ting Zhe,el drama fue filmado en Shanghái y en la isla de Pingtan que se transmitirá en varios canales desde el 23 de junio del 2021 hasta el 24 de julio del 2021.

Sinopsis
Du Xiaosu es una reportera de entretenimiento que busca la primicia hacerle una entrevista a la actriz Yan Jingjing de su llegada al aeropuerto, por otro lado se ve a un empresario Lei Yuzheng que estaba a punto de irse de viaje de negocios.De pronto Du Xiaosu y Lei Yuzheng chocan en el camino,se reencuentran ya que se conocieron en el pasado,ella horrorizada se disculpa, mientras que Lei Yuzheng al verla lo reconoce y recuerda esa noche cuando manejaba y vio a Du Xiaosu en la carretera caminando, desmayándose bajo la lluvia mientras él salva y se lo llevaba, ya que esa noche le dejó marcado toda su vida su recuerdo y no la ha olvidado. Más tarde, Du Xiaosu, perdiendo la entrevista, busca una forma y se hace pasar por enfermera y se cuela en una habitación del hospital para hacerle una foto al paciente estrella en ascenso luego del accidente automovilístico,luego se encuentra con Shao Zhenrong, un amable y apuesto doctor de turno, quien comienza a sentirse atraído, ambos se conocen y comienzan su relación, finalmente se iban a casar y tener un hogar, dato que los intereses amorosos hacia Du Xiaosu eran Shao Zherong,Lei Yuzheng tanto cómo Lin Xiangyuan y el Sr.Liu.

Ella tiene una cita con Shao Zhenrong por su cumpleaños que al salir del restaurante ve a Lei Yuzheng con la nueva actriz Xu You,Du Xiaosu lo conoció por las redes sociales y entrevistas le pareció injustó y decide hablar con la actriz Yan Jingjing quien fue despedida Du Xiaosu decide hacerle justicia,en busca de entrevistarlo y reclamarlo se detiene en el camino mientras que Lei Yuzheng lo ve dentro del vehículo recordandola,por lo que se comunican en persona por primera vez pero ambos empiezan a tener prejuicios.Más tarde, cuando lo invita a conocer a toda su familia, Du Xiaosu conoce y se reencuentra con su hermano para su horror descubre que es Lei Yuzheng,luego la madre de Shao Zhenrong revela que tuvo un romance con su padre que le había abandonado dejando el corazón herido a lo que prohíbe su relación con Shao Zhenrong porque no podría darle la bienvenida a la familia, ya que sería un recordatorio constante de su dolor,debido a la situación Du Xiaosu rompe con Shao Zhenrong, él sin saber el motivo queda desconsolado y decide irse a Yunnan. En su camino se enfrenta un derrumbe de deslizamiento en la carretera resultando gravemente herido Du Xiaosu viaja a Yunnan para recuperar a Shao Zherong pero se entera que tuvo un accidente a lo que horrorizada va a buscarlo,ya estando en el hospital ve Shao Zhenrong luchando por su vida mientras que lo ve por última vez despidiéndose y muere en frente de ella dejando adolorida después de haberse desmayado ve a Shao Zhenrong llorando mientras que Lei Yuzheng lleno de ira y dolor aparta a Du Xiaosu de Shao Zhenrong juzgándola cruelmente y frialdad le pide que se vaya y se aleje que no es digna de él.

Estando todos en el cementerio al final Du Xiaosu decide ir pero en el camino se encuentra con Lei Yuzheng impide que se acerque,ambos adoloridos empiezan a discutir y él empieza a hablar mal de ella teniendo perjuicios,Du Xiaosu sin saber porque lo trata tan mal,Lei Yuzheng le confiesa la noche lluviosa en cómo se conocieron haciéndola recordar,hace un año atrás él la vio inconsciente en la carretera mientras conducía, bajo del auto a ayudarla y se lo lleva a su apartamento,estando allí Lei Yuzheng le quitó el atuendo húmedo y se la lleva en brazos a Du Xiaosu en el dormitorio recostandola,de ahí Du Xiaosu al despertarse estando ebria la vio y empieza a seducirlo entregándole su amor y cautivacion,en ese momento Lei Yuzheng se sintió atraído y querido por ella,ambos estuvieron juntos esa noche,pero ella se desmaya y desde ese entonces no lo recuerda.Du Xiaosu al enterarse queda sorprendida de lo que paso lo que recuerda es que fue al restaurante y le dijeron que un hombre la envió la noche anterior de regreso sin darse cuenta de que fue a su apartamento de Lei Yuzheng y pagó el consumo del alcohol informándole al camarero,a lo que Lei Yuzheng le pide que se vaya y no moleste a Shao Zhenrong.

Du Xiaosu adolorida y sintiéndose culpable, desea cumplir el sueño de Shao Zhenrong y conseguir la casa que le obsequió,pero se entera que está en venta por Lei Yuzheng por lo que va a reclamarlo enfrentándose y luchar por ello,Lei Yuzheng la despide de la empresa pero Du Xiaosu sin darse por vencida comienza a buscar trabajo como camarera en un bar, luchando por sus diseños, trabajando en la construcción de obra arriesgando su vida sin parrar hasta que un día visita la tumba de Shao Zhenrong confesando que su esfuerzo es en vano que ya no puede seguir más,Lei Yuzheng al ver su sufrimiento y dolor de Du Xiaosu queda conmovido,decide ayudarla sin saber porque decide devolverle la casa,Du Xiaosu al enterarse le agradece,llevándolo al restaurante donde solía comer Shao Zhenrong después de salida del hospital,Lei Yuzheng sorprendido ve llorando a Du Xiaosu mostrando su ternura y dulzura ante él sintiéndose angustiado por verla sufrir y afectado por a ver tratado tan mal sin conocerla,luego Du Xiaosu le comparte un boleto de pasaje de barco pidiéndole un favor que vaya a visitar a los niños en la isla Pingtan en compañía,Lei Yuzheng queda entusiasmado y ambos viajan juntos llegan a conocer a los niños y el maestro sun que les brinda alegría,amor y felicidad,Du Xiaosu y Lei Yuzheng empiezan a llevarse bien, comprenderse iniciando su amistad siendo amigos,Lei Yuzheng por primera vez confia en ella,le cuenta su pasado a lo que Du Xiaosu lo anima y lo apoya. 

Después del viaje estando en Shanghái lo lleva a un lugar secreto su escuela donde le cuenta sobre su infancia con Shao Zherong dejando que sus recuerdos afecte a Du Xiaosu a lo que Lei Yuzheng le brinda ánimos.Pasando los meses ambos pasan momentos agradables juntos en la fiesta anual de yutian,el compromiso de Lin Xiangyuan y Jiang Fanlu,en los asuntos de negocios,de visita en la isla para ver a los niños,dejando atrás los perjuicios y malentendidos que se tenían,Lei Yuzheng ve en ella una mujer maravillosa y especial por lo que no resiste en ayudarla en secreto,a lo que ella cree que es un pervertido que sólo quiere acosarlo,en varias ocasiones Du Xiaosu se pone nerviosa y se sonroja cuando Lei Yuzheng se le acerca o están a solas,ambos se enamoran ocultando sus sentimientos.
Por otra parte Lin Xiangyuan arruina a Lei Yuzheng llevándolo a prisión,desde de ahí cambio su actitud volviéndose cruel,Du Xiaosu al saber lo que pasó queda afectada y triste por lo que decide ayudarlo,cuida de su padre el Sr.Lei Ting haciendo sacrificios por Lei Yuzheng,mientras que pasa ocho meses sale de prisión se entera de la verdad sobre su madre y pierde a su padre dejando profundamente herido,entra en una trauma depresivo,compulsivo empieza a tratar mal a todos incluso a Du Xiaosu por lo que la hiere sus sentimientos quedando afectado y haciéndose daño él mismo,al ver que Du Xiaosu está a su lado sin darse por vencida de ayudarlo Lei Yuzheng queda impactado, arrepentido,deprimido lo valora mucho y se aferró a ella,gracias a Du Xiaosu Lei Yuzheng vuelve a la empresa por lo que recupera el tiempo perdido,ambos estando enamorados empiezan a estar juntos apoyándose uno al otro,pero Du Xiaosu al conocer a sus amigos ricos siente que no encajará no podrá ser como ellos por lo que se aleja siendo indiferente con Lei Yuzheng dejándolo devastado a medida de las circunstancias unos hombres lo persiguen por lo que se distancia para protegerla, pero ella cree y siente que está siendo traicionada por lo que empieza a dudar sobre sus sentimientos hacia Lei Yuzheng causando un gran dolor y afectando su salud,Lei Yuzheng al verla en malas condiciones no resiste estar ni un momento separado de Du Xiaosu por lo que quiere conquistarla y recuperarla.

Por otra parte Zou Siqi y He Qunfei,Jiang Fanlu y Lin Xiangyuan se casan invitan ambos a la boda siendo los testigos,las parejas ya estando casados He Siqi y Lin Fanlu las novias lanzan los ramos eligiendo a Du Xiaosu y Lei Yuzheng siendo los siguientes novios en casarse por lo que Du Xiaosu queda asombrada,se paltea mientras que Lei Yuzheng se siente afortunado y entusiasmado,ambos aceptan con mucha felicidad a lo que  Lei Yuzheng le resulta difícil resistirse su amor por Du Xiaosu decide acercarse más y perseguirla convirtiéndose en su asistente,mientras que Du Xiaosu sigue en su trabajo de diseños le pide ayudarla por lo que accede,pasando una semana Lei Yuzheng quiere tener una seria relación amorosa con Du Xiaosu pero ella lo rechaza por lo que deja triste,Du Xiaosu no sabe si su destino es estar junto con él teme a ser dañada,pero en el fondo lo ama.Luego el director Liu le da la noticia a Du Xiaosu en ser la elegida concursante diseñadora en París por lo que tiene que ir al extranjero poniéndole en una difícil decisión,Lei Yuzheng al enterarse va a buscarla,pidiéndole que no se vaya y quiere ayudarla pero Du Xiaosu decidió irse a cumplir su sueño por lo que lo rechaza lo deja ir,Lei Yuzheng con el corazón herido y devastado siente que la pierde Du Xiaosu queda adolorida por su decisión y ver irse de su lado,pero Lei Yuzheng no se da por vencido siente que no puede vivir sin ella se da cuenta de que su amor y su felicidad que él anhelo y espero era Du Xiaosu se había enamorado de ella desde el principio lo ama profundamente,en secreto Lei Yuzheng tiene un anillo de compromiso para obsequiarla estando dispuesto a luchar por el amor de su vida.

Du Xiaosu prepara su equipaje para irse a París a concursar de pronto el maestro sun llama para avisarle que la visite sin darse cuenta de que Lei Yuzheng lo sigue, teniendo preparado un regalo especialmente para ella,Du Xiaosu viaja a la isla para visitar a los niños estando allí ve al maestro sun diciéndole que la fundación está a su nombre por Lei Yuzheng a lo que queda sorprendida,después más tarde Du Xiaosu caminando hacia las orillas del mar siente una gran tristeza y soledad en su corazón que extraña y a la vez recuerda los buenos momentos que pasó junto con Lei Yuzheng,para su sorpresa el destino los volvió a unir ambos se reencuentran estando juntos en la isla Lei Yuzheng le confiesa su amor a Du Xiaosu pidiéndole que este a su lado y sea parte por el resto de su vida,ella llorando tristemente por irse al extranjero y no querer dejarlo se da cuenta de su sacrificio que no puede vivir sin ella,están destinados a estar juntos siendo su verdadero amor Du Xiaosu lo acepta a lo que Lei Yuzheng con lleno de felicidad cumple su sueño de tener una familia feliz y amorosa,estando ambos felices se entregan demostrando su amor dándose un beso apasionado y un fuerte abrazo cálido bajo el apuesta del sol cumpliendo sus sueños siendo los amantes enamorados afortunados se casan de lo que eran sus caminos neutralizados,Du Xiaosu y Lei Yuzheng son un solo paralelo unido.

Reparto

Personajes Principales

Personajes Secundarios

Personajes Recurrentes

La Familia Du

La Familia Lei

La Familia Shao

La familia Jiang

La familia He

La familia Lin

Otros Personajes 
Zhang Xiao Gui cómo amigo de Lei Yuzheng.
Zhang Hao Cheng cómo Liu Siyang.
Zhao Yue Cheng cómo Xie Li.
Wei Guan Nan cómo Shangguan Bo Yao.
Gao Shu Yao cómo Yan Jingjing.
Yi Shan cómo Xu You.
Dong Zi Liang cómo el maestro Xiao Sun que cuida de los niños.
Karl Robert Eislen cómo el profesor Ohm y ídolo de Du Xiaosu.
Ma Xiao Kai cómo Ye Shenkuan.
Liu Bo Xi cómo Li Mengnan.
Hu Jia Hua cómo Lin Dun.
Wei Jun cómo Wang Guixiang.
Li Dong cómo Lao Mo.
Yuan Fan cómo reportero.
Yan Yi Min cómo director Liu.
Zhu Xiao Gang cómo asistente de Yan Jingjing.

Episodios 
La serie Tears in Heaven estuvo confirmada por 41 episodios (versión directa sin cortes) en China.

Se dice que el drama aún no ha terminado,habrá una segunda temporada de Lágrimas en el Cielo.

Según en el libro original la novela tiene más capítulos,por lo que es menos en la serie.

Música
La banda sonora Tears in Heaven OST de la serie está confirmado por siete canciones:

Producción 
La serie está basada en la novela "Flores Variadas en la Orilla del Mar" (Chino:佳期如梦之海上繁花) por Fei Wo Si Cun.

La serie también fue conocida como "Tears in Heaven" (Chino:海上繁花).

Fue dirigida por el director Hua Qing y Shen Yi.

En la producción contó con Zhang Sheng Yan y Jiang Xiao Ping junto con el apoyo del productor ejecutivo Yang Yu y Bu Yu.

Los protagonistas que interpretan a sus personajes fueron llamados parecidos a sus nombres pero intercalado.

La banda sonora son por varios artistas y la melodía es por el director.

Contó con las compañías de producción Shuimu Qingyuan Entertainment, Dream Sky Films, Impact Media, Omnijoi y fue distrbuida por Jiangsu TV.

El rodaje comenzó el 18 de noviembre del 2016 en Shanghái y en la isla de Pingtan hasta el 09 de marzo del 2017.

Popularidad 
El drama ha sido sorprendido por los fanáticos de la autora,quien es conocida por sus melodramas y lágrimas incontrolables que tardó e se esperó durante cuatro años para mostrarse.

Transmisión internacional 
La serie fue transmitida internacionalmente a través de YouTube, el reencuentro de episodios para la transmisión internacional fue de 41.

Enlaces externos 
https://wetv.vip/es/play/fte4uy4jar3n8gt/c0039p1i3eo
https://doramasmp4.me/ep/tears-in-heaven-capitulo-1/
https://doramasflix.vip/doramas-online-gratis/tears-in-heaven-2021/
https://www.lavanguardia.com/peliculas-series/series/tears-in-heaven-48885
https://tv.apple.com/au/show/tears-in-heaven/umc.cmc.515z72peywsqafvb7tg2qfgec
https://aminoapps.com/c/kdrama-amino-en-espanol/page/blog/cdrama-tears-in-heaven-2020/Y8Rz_E1hbu67mbEJ8xg1MVW7pN2PlXdonp

Series de televisión de China
Series de televisión iniciadas en 2021
Series de televisión finalizadas en 2021